After the Show – film del 1921 diretto da William C. de Mille
After the Show – cortometraggio del 1929 diretto da Harry Delmar
After the Show – documentario del 2014 diretto da Steven K. Johnson